Анаморфоза може да се отнася до:

 Метод в изобразителното изкуство анаморфоза
 Вид развитие на някои членестоноги, в биологията анаморфоза